Afval (vuilnis)
 Geloofsafval, ook wel afvalligheid of geloofsafval
 Het afvallen (naar de rusttoestand gaan) van een relais
 Een vervoeging van het werkwoord afvallen met de betekenissen vermageren en afvallen (zeilen)